Сэр Гарет Белоручка (Gareth Beaumains, транскрипция «Бомейн»), известный также под титулом «Рыцарь Кухни» — рыцарь Круглого Стола, персонаж легенд о Короле Артуре. Гарет — племянник Артура, сын Оркнейского короля Лота и сестры Артура Моргаузы, младший брат Гавейна, Гахериса, Агравейна и в некоторых версиях мифа — Мордреда.

Легенда о Рыцаре Кухни 

Юный Гарет явился в Камелот, из скромности не раскрыв своего имени и высокого происхождения, и получил работу поварёнка, кухонного мальчишки. Сэр Кей, королевский сенешаль, которому юноша был поручен, подшучивал над ним и, не зная его имени, дал ему прозвище «Белоручка» ( — букв. «прекрасные руки»), так как его руки были тонкими и нежными, не знавшими никакой работы.

Спустя год в Камелот является за помощью леди Линетта, сестра которой, Лионесса, захвачена в плен Красным Рыцарем. Она просит послать Ланселота, но на подвиг вдруг вызывается Белоручка. Взяв в оруженосцы карлика по имени Мелот, он отправляется за Линеттой. Дама разочарована, так как считает, что ей выделили простого поварёнка. Сэр Кей атакует Белоручку, собираясь поставить выскочку на место, но герой легко повергает своего обидчика. Ланселот именем короля Артура посвящает открывшего ему своё имя Гарета в рыцари и благословляет на подвиг вместо себя.

По дороге Гарет сталкивается с Чёрным Рыцарем по имени Перард, который атакует юношу. Белоручка одерживает победу и получает в качестве трофея чёрные доспехи. Продолжая путь, он встречает по очереди Зелёного, Коричневого и Синего рыцарей. Все они принимают Гарета за Перарда, а Линетта разоблачает его и дразнит своего защитника, подстрекая цветных рыцарей нападать на него. Белоручка с честью выдерживает испытание и побеждает всех встречных рыцарей, беря с побеждённых клятву верности ему и Артуру. Отношение Линетты, убедившейся в доблести своего защитника, меняется к лучшему.

Прибыв к замку Лионессы, Гарет вызывает на бой сэра Айронсайда, Красного Рыцаря, который держит даму в плену. Айронсайд считался сильным как семеро мужей и уже перебил дюжины рыцарей, пытавшихся спасти Лионессу. Поединок длится весь день, и едва не заканчивается обоюдной гибелью рыцарей. Ловкий Белоручка в итоге одерживает верх и собирается добить злодея. Айронсайд просит сохранить ему жизнь, так как пошёл на убийства лишь потому, что его возлюбленная потребовала от него клятвы убить самого Ланселота. Гарет пощадил Красного Рыцаря, взяв с него обет верности престолу Камелота. После чего Гарет женился на одной из сестёр (в разных версиях мифа на Линетте или Лионессе). Под именем Гаериета (Gaheriet) широко упоминается в петербургском манускрипте «Роман о Тристане» .

Гибель 
Во время гражданской войны Артура и Ланселота Гарет и его брат Гахерис занимали сторону короля, однако отказались принимать участие в кровопролитии. Братья пытались умиротворить Ланселота и явились к нему безоружными, но тот в гневе убил обоих, о чём потом сожалел. Гавейн, старший из братьев, поклялся мстить за их убийство, и простил Ланселота лишь незадолго до своей смерти.

Семейное дерево (по Мэлори)

В массовой культуре

Художественная литература 
 Альфред Тениссон на основе мифа о Гарете Белоручке написал поэму «Gareth and Lynette», входящую в цикл его поэм о легендах Круглого Стола.
 Гарет фигурирует в Книге Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе Короля Артура», где главный герой упоминает о своей симпатии к «этому славному парню Гарри».

Кино 
 Рыцари круглого стола / Knights of the Round Table (1953; США) режиссёр Ричард Торп, в роли Гарета Энтони Форвуд.

Мультфильмы 
 В американском мультфильме «Волшебный меч: В поисках Камелота» имя Гарет носит один из главных героев (слепой юноша-отшельник, помогающий главной героине спасти мать и найти меч короля Артура — Экскалибур). В конце мультфильма посвящён Артуром в рыцари.

Интересные факты 
В 1982 году Международный Астрономический Союз присвоил кратеру на спутнике Сатурна Мимасе наименование Гарет.

Литература 
 Альфред Теннисон. «Гарет и Линетт»

Рыцари Круглого стола